Dozy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frans Dozy
 Frans François Dozy